(La vérité est...) est le titre de plusieurs œuvres :

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi